Holzenkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Holzenkamp (* 1960), deutscher Politiker (CDU)
 Winfried Holzenkamp (* 1970), deutscher Kontrabassist und Tangomusiker